Tinde steht für:
 Tinde (Pakistan), Ort im Punjab, Pakistan
 Tinde (Tansania), Ort im Shinyanga Rural District, Shinyanga, Tansania
 Tinde (Chalkidiki), antike Siedlung in Chalkidiki, siehe Epanomi #Geschichte

Tindé steht für:
 Tindé (Benin), Ort im Département Borgou, Benin
 Tindé (Niger), Berg (760 m) in Agadez, Niger

Siehe auch:
 (insb. Berge, dän. ‚-spitze‘)